Chiodecton — рід грибів родини Roccellaceae. Назва вперше опублікована 1814 року.

Класифікація 
До роду Chiodecton відносять 239 видів:

Примітки

Джерела 
 Acharius, E. 1814. Synopsis Methodica Lichenum. :1-392 - P.108

Роди грибів